Lac au Poivre peut se référer à:

Hydronymes

Lac Poivre, Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. .
Lac au Poivre, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. .
Lac du Poivre, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. .
Lac du Poivre, Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), Nord-du-Québec, Québec. .
Lac du Poivre, Saint-Alexis-des-Monts (municipalité de paroisse), Maskinongé (municipalité régionale de comté), Mauricie, Québec. .
Petit lac Poivre, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. .

Toponyme lié aux épices